

Geografia 
Agulhas (Santa Cruz das Flores) — montanha dos Açores, Portugal

África do Sul 
Cabo das Agulhas — ponto mais meridional da África
Corrente das Agulhas — corrente marítima na costa oriental da África
Cape Agulhas — município
Agulhas (África do Sul) — localidade

Outros usos 
Agulhas (tauromaquia) — parte proeminente do cachaço do touro

Desambiguações de topônimos